Гильермо «Мемо» Рохас-младший (; родился 18 августа 1981 года в Мехико, Мексика) — потомственный мексиканский автогонщик. Двукратный чемпион Европейской серии Ле-Ман в классе LMP2 (2017, 2019), четырехкратный чемпион Rolex Sports Car Series в классе DP (2008, 2010-12).
Двукратный победитель 24 часов Дайтоны (2008, 2011).

Общая информация 
Мемо — потомственный автогонщик. Его отец — Гильермо-старший — в 1970-е годы сам участвовал в шоссейно-кольцевых автогонках, а позже помогал сыну на ранних этапах карьеры, организовав даже собственную команду.

Спортивная карьера 
Мемо начал свою автогоночную карьеру в начале 1990-х годов, когда при содействии отца впервые сел за руль карта, а затем несколько лет гонялся в различных мексиканских картинговых соревнованиях. В 1996 году он впервые пробует себя в большом автоспорте, приняв участие сначала в тестах, а затем и в гонках национальной Ф3. Несколько лет в довольно слабом по уровню пилотов первенстве приносят множество побед и несколько подиумов личного зачёта.

Не слишком большой уровень финансирования не позволяет Рохасу следом сразу перейти в более престижные соревнования: следующие несколько лет его карьеры проходят в участии в американской Ф2000 и Barber Dodge Pro Series. Не показывая каких-то выдающихся результатов, мексиканец, тем не менее, постепенно выходит на уровень лидеров по скорости каждой из серии, периодически одерживая победы в гонках. В 2004 году Мемо набирает финансирование на вояж в Европу: год в еврокубке Формулы-Рено V6 приносит несколько финишей в очковой зоне и один подиум. Подобные результаты не удовлетворяют спонсоров и в следующие два года Рохас выходит на старт хоть сколько-нибудь серьёзных автомобильных соревнований всего один раз.

В 2007 году услуги Мемо были и вновь востребованы: Telmex, расширяя своё представительство в североамериканском автоспорте выбрал его на роль своего пилота в Grand Am, устроив его на роль второго пилота в команду Chip Ganassi Racing. Мексиканец быстро оправдал доверие: связка Мемо с Скоттом Пруэттом быстро стала одной из сильнейших машин пелотона. Уже в первый год команда № 01 множество раз отметилась на подиуме и заняла четвёртое место в личном зачёте своего класса, а уже на следующий год американо-мексиканский дуэт смог стать абсолютно сильнейшей командой пелотона, выиграв и чемпионат и суточный марафон в Дайтоне. Следующие несколько лет Мемо и Скотт уверенно держали заданную планку результатов, постоянно борясь за победу в любом соревновании, где они участвовали. В самые неудачные моменты совместной карьеры, когда серии без побед затягивались, экипаж № 01 обходил конкурентов за счёт общей стабильности финишей.

Статистика результатов в моторных видах спорта

Сводная таблица

Гонки спортпрототипов

Rolex Sports Car Series 

Жирным выделен старт с поул-позиции. Курсивом — быстрейший круг в гонке.В качестве гоночного результата указано место в своём классе.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 
 
 
 
 Профиль  для сайте Escuderia Telmex

Родившиеся в Мехико
Картингисты
Автогонщики Мексики
Пилоты Формулы-Форд
Пилоты Atlantic Championship
Пилоты Формулы-Рено V6 Еврокубок
Пилоты 24 часов Дейтоны
Пилоты Grand-Am
Пилоты 24 часов Ле-Мана из Мексики
Пилоты Европейской серии Ле-Ман
Пилоты FIA WEC